«Дети шпионов 4D» (также Дети шпионов 4: Армагеддон; ) — четвёртый фильм серии «Дети шпионов» Роберта Родригеса.

Премьера прошла 17 августа 2011 года в России и 19 августа в США. Фильм вышел в формате 4D-Аромаскоп.

Посетители некоторых кинотеатров перед сеансом получали специальную карточку, на которую были нанесены пахучие вещества. Всего было 8 «ячеек», которые нужно стереть в определённый момент фильма. На экране появлялись цифры, а зрители должны были стирать соответствующий защитный слой на своих карточках, чтобы узнать, какой запах ощущают герои картины. Новое приспособление решили назвать «Аромаскоп».

Сюжет 
Это история жизни бывшей шпионки Мариссы Уилсон. На девятом месяце беременности шпионка выполняет одно из своих заданий: пытается поймать Тик Така, который украл мини-диск. Тик Так, пытавшийся сбежать от шпионки, вскоре пойман агентами Дангер Д’Амо. Приехав в больницу, Марисса родила малышку.

Спустя год Уилбур Уилсон (муж Мариссы) снимается на телевидении и играет роль охотника на шпионов. Многие замечают в городе, что время идёт гораздо быстрее, чем должно. Одним вечером Марисса дарит своей падчерице Ребекке кулон. Вскоре Марисса по телевизору узнаёт, что время ускоряется всё больше и больше, и что в этом замешан Хранитель Времени. Дангер Д’Амо сообщает шпионке, что Хранителю Времени нужен сапфир Хронос, а также, что Тик Так сбежал из тюрьмы.

На следующий день Марисса просит, чтобы Ребекка отдала ей сапфир. Та отдаёт шпионке коробочку без сапфира. И Марисса, уверенная, что сапфир у неё, уезжает в штаб-квартиру OSS, чтобы отдать сапфир, поставив дом в режим защиты. В это время к дому подъезжает фургон с людьми Тик Така, которые взрывают вход. Ребекка и Сессил попадают в комнату безопасности и узнают две вещи: Марисса — шпионка, а Аргонавт (их собака) на самом деле робот. Комната подверглась нападению, поэтому собака и дети садятся в реактивные сани и летят в OSS. Их преследуют люди Тик Така. Ребекка и Сессил добираются до штаб-квартиры. Их встречает Кармен, племянница Мариссы, которая проводит в комнату для работников, предварительно показав устройства для шпионов. Дети, узнав, что Хранитель Времени — это Дангер Д’Амо, находят телепорт и попадают в магазин часов. Они находят анаграмму ALE TOVRE — ELEVATOR — «лифт». В это время Уилбур едет к магазину, выискивая шпионов с помощью особого прибора. Дети вместе с собакой подходят к компьютеру и узнают про мальчика, застрявшего во времени, устройство АРМАГЕДДОН и сапфир Хронос, который может остановить его. Их ловит и останавливает во времени Тик Так, после чего приносит к Хранителю Времени. Ребекку и Сессила находят Кармен и Марисса. Они спасают детей, а сами с людьми Хранителя Времени устраивают битву. В это время Тик Так забирает у Ребекки кулон, и битва прекращается. Кулон вскоре уничтожают, и Хранитель Времени, пытавшийся вернуться в прошлое, чтобы больше времени провести с отцом, сдаётся.

В ролях

Российский дубляж 

 Сергей Бурунов — пёс Аргонавт
 Даниил Бледный — Сесил Уилсон
 Лиза Мартиросова — Ребекка Уилсон
 Жанна Никонова — Марисса Кортес Уилсон
 Василий Дахненко — Уилбур Уилсон
 Илья Исаев — Хранитель времени/Тик-так/Дангер Д’Амо
 Вероника Саркисова — Кармен Кортес
 Антон Колесников — Джуни Кортес

Отзывы 
Фильм получил в основном негативные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes положительные обзоры написали 23 % критиков, средний рейтинг составляет 3,9 из 10. На Metacritic фильм получил 37 баллов из 100 на основе 14 рецензий.

Другие медиа

Отменённое продолжение 
Dimension Films сразу после четвёртой части анонсировала пятую часть серии фильмов «Дети шпионов». Тогда велись переговоры об ожидаемом возвращении оригинального состава. Однако в 2012 году фильм был навсегда отложен от запланированного производства, поскольку звёзды четвёртого фильма Роуэн Бланчард и Мейсон Кук, которые больше не дети, оба занимались текущими проектами (Истории Райли и Просто нет слов соответственно), и в результате запланированное продолжение было отменено.

Мультсериал 
16 июня 2016 года Netflix и The Weinstein Company объявили о перезагрузке «Детей шпионов» в виде анимационного сериала под названием «», который был выпущен в 2018 году.

Примечания

Ссылки 

Приключенческие фильмы США
Фильмы о путешествиях во времени
Дети шпионов
Фильмы-квадриквелы
Фильмы США в 3D
Фильмы 2011 года в 3D
Фильмы Dimension Films
Фильмы США 2011 года